Juwenaliusz (Masłowski)
 Juwenaliusz (Pojarkow)
 Juwenaliusz (Połowcew)
 Juwenaliusz (Tarasow)

Zobacz też